Кюїжі́-ан-Бре () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 75 км на північний захід від Парижа, 65 км на південний захід від Ам'єна, 20 км на захід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 375 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1005,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Кюїжі-ан-Бре на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Кюїжі-ан-Бре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза